Sadu se poate referi la:

 Râul Sadu, afluent al Râului Cibin
 Localități din România
Sadu - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Râu Sadului - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume